Ach'Lum Maya kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ach'Lum Maya, Salto de Agua, Chiapas, 
 Ach'Lum Maya, Palenque, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar